Denumirea de Kozareveț se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Kozareveț, un sat în comuna Stara Zagora, regiunea Stara Zagora;
 Kozareveț, un sat în comuna Leaskoveț, regiunea Veliko Tărnovo.